Hildebert est un nom propre qui peut désigner :

Prénom ou patronyme
Hildebert est un prénom masculin désuet.

Hildebert peut être aussi un patronyme.

Saint(s) chrétien(s)
 Hildebert († 728), abbé du monastère de Saint-Bavon à Gand ; fêté le .

Autres personnages remarquables portant ce nom
 Hildebert de Mayence ou Hillibert, nommé Hiltibraht en tudesque, franconien de naissance et abbé de Fulde et archevêque de Mayence.
 Hildebert de Lavardin, évêque du Mans puis de Tours.
 Hildebert (? - 1006), abbé de Saint-Ouen.
 Hildebert Isnard (1904-1983), géographe français.

Références